Водяное ( — село, Лукашевский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320684003. Население по переписи 2001 г. составляет 86 (38/48 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Водяное находится в 4-х км от пгт Близнюки, в 3-х км от села Лукашовка.
Расположено на склоне балки по которой протекает пересыхающий ручей на котором сделаны запруды.

Происхождение названия 

В Лукашевском сельском совете Близнюковского района два села Водяное. Чтобы отличать их друг от друга в Википедии данное село пометили как большое. На Украине иногда это село называют Верхнее Водяное ().

История 
 1925 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть свинотоварная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района